Ла Круз Бланка има више значења:

 Ла Круз Бланка (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Круз Бланка, Мовимијенто Сосијал (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику